EEE eller Eee kan have flere betydninger, heriblandt:

 Asus Eee PC - en bærbar computer
 Easy Peasy, tidligere Ubuntu Eee - et styresystem optimeret til denne computer
 EEE (psykedelikum) - 2,4,5-trietoxyamfetamin, et psykedelisk stof

Se også 
 E3